

Wydarzenia 

 pożar świątyni Apollina w Delfach